Il existe plusieurs voies dénommées rue de Verdun à travers le monde, en souvenir de la bataille éponyme emblématique de la Première Guerre mondiale :

Belgique 
 rue de Verdun à Bruxelles.

Canada 
 rue de Verdun à Montréal.

France 
 rue de Verdun à Amiens ;
 rue de Verdun à Brest ;
 rue de Verdun à Cognac;
 rue de Verdun à Colombes ;
 rue de Verdun à Florange ;
 rue de Verdun à Évreux ;
 rue de Verdun à Hayange ;
 rue de Verdun à La Roche-sur-Yon ;
 rue de Verdun au Havre ;
 rue de Verdun à Limoges ;
 rue de Verdun à Marseille ;
 rue de Verdun à Metz ;
 rue de Verdun à Montpellier ;
 rue de Verdun à Nancy ;
 rue de Verdun à Nantes ;
 rue de Verdun à Nontron ;
 rue de Verdun à Rennes ;
 rue de Verdun à Reims ;
 rue de Verdun à Strasbourg ;
 rue de Verdun à Suresnes ;
 rue de Verdun à Terville ;
 avenue de Verdun à Puyméras ;
 rue de Verdun à Ville-d'Avray ;
 rue de Verdun à Villeneuve-sur-Lot.

Verdun Rue